Legislative Council kan syfta på:

Legislative Council (Falklandsöarna) – ett tidigare enkammarparlament som styrde Falklandsöarna
Legislative Council (Sankta Helena) – det lokala parlamentet i Saint Helena and Dependencies